Nemes, Nemeš oder Nemeş ist der Familienname folgender Personen:

 Ágnes Nemes Nagy (1922–1991), ungarische Lyrikerin
 Dezső Nemes (1908–1985), ungarischer kommunistischer Politiker
 Endre Nemes (1909–1985), ungarisch-schwedischer Maler und Grafiker
 Francisc Nemeş (1907–1991), rumänischer Leichtathlet 
 Gábor Nemes (* 1964), ungarischer Wasserballspieler 
 Géza von Csergheő de Nemes-Tacskánd (1840–1895), ungarischer Heraldiker
 Ioan Nemeş (1924–2009), rumänischer Physiker und Biologe
 Iosif Nemeş (* 1903;  † unbekannt), rumänischer Rugbyspieler 
 József Nemes Lampérth (1891–1924), ungarischer Maler
 Károly Nemes-Nótás (1911–1982), ungarischer Radrennfahrer
 László Nemes Jeles (László Nemes) (* 1977), ungarischer Filmregisseur
 Marcell Nemes (1866–1930), ungarischer Kunstsammler
 Mate Nemeš (* 1993), serbischer Ringer 
 Olga Nemes (* 1968), deutsche Tischtennisspielerin
 Oszkár Abay-Nemes (1913–1959), ungarischer Schwimmer 
 Rita Nemes (* 1989), ungarische Leichtathletin 
 Viktor Nemeš (* 1993), serbischer Ringer 

Nemes heißen folgende geographische Objekte:
  Nemșa, Ortschaft in Siebenbürgen in Rumänien (ungarischer Name)

Siehe auch:
 Nemes-Kopftuch